Aslanoğlu ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter türkischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn (-oğlu) des Aslan“.

Namensträger 
 Kenan Aslanoğlu (* 1982), türkischer Fußballspieler
 Mevlüt Aslanoğlu († 2014), türkischer Politiker
 Murat Aslanoğlu (* 1972), türkisch-deutscher Verbandsfunktionär

Familienname
Türkischer Personenname
Patronym